Pani Walewska – przydomek Marii Walewskiej, kochanki Napoleona Bonaparte
 Pani Walewska – powieść Wacława Gąsiorowskiego
 Pani Walewska – film amerykański z 1937 roku z Gretą Garbo w roli głównej
 Pani Walewska (perfumy) – marka polskich perfum